Damernas masstart i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2014 hölls på anläggningen Laura längdåknings- och skidskyttekomplex i närheten av Krasnaja Poljana, Ryssland, ca 60 km från Sotji den 17 februari 2014. Tävlingen var 12,5 km lång.

Vinnare blev Darja Domratjeva från Vitryssland som tog sitt tredje OS-guld under detta spel. Tvåa kom Gabriela Koukalová från Tjeckien och trea Tiril Eckhoff från Norge.

Resultat

DNF: Kom inte i mål

Referenser

Externa länkar 
Biathlonworld.com: Preliminary start times - Olympic Winter Games 2014 
Sochi2014.com: Laura Cross-country Ski & Biathlon Center 

Skidskytte vid olympiska vinterspelen 2014